Гонконг принимал участие в Летних Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне (Австралия) во второй раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1956 года
1950-е годы в Гонконге